Loona – holenderska piosenkarka
 Loona – wieś w Estonii.
 Loona – południowokoreański zespół muzyczny